Láng Károly (1877–1938) gépészmérnök, főiskolai tanár
 Láng Károly (1931–1999) az MTK, majd az FTC labdarúgója